Абдаллах II ібн Ібрагім (? — 903) — 10-й емір держави Аглабідів у 902—903 роках.
 Абдаллах II Мальдівський — султан Мальдівів в 1377 році.
 Абу Абдаллах II (? — 1430) — 18-й султан Держави Заянідів у 1424—1428 і 1430 роках.
 Абдаллах II ібн аль-Мамун (? — 1693) — султан Марокко з династії Саадитів в 1609—1610 і 1613—1623 роках.
 Абдаллах II ас-Сабах (1814—1892) — п'ятий емір Кувейту (1866—1892).

Див. також 
 Абдаллах I
 Абдала II
 Абдулла-хан II